Treksterkte (materiaal), een eigenschap van materialen
Treksterkte (knoop), een eigenschap van knopen